Eleutério Francisco de Castelo Branco (Beja, 19 de Outubro de 1803 – ?) foi um clérigo e maçon português.

Biografia
Foi Cónego da Sé de Lisboa e Vigário Geral de Elvas. Destacado liberal, foi preso durante o reinado de D. Miguel I de Portugal.

Iniciado Maçon com o nome simbólico de Ganganelli, tinha o Grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceite. Foi o 15.º Grão-Mestre interino do Grande Oriente Lusitano de 1849 a 1850.

Naturais de Beja
Maçons de Portugal
Maçons do século XIX
Religiosos de Portugal
Clérigos maçons